Valle Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Valle Hidalgo, Montemorelos, ort, Nuevo León, 
 Valle Hidalgo, Cadereyta Jiménez, ort, Nuevo León,